

Archeologia
 Festo – sito archeologico di Creta
 Disco di Festo – reperto archeologico di difficile interpretazione

Mitologia
 Festo – personaggio dellIliade di Omero

Onomastica
Festo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Sesto Pompeo Festo – grammatico romano
 Porcio Festo – procuratore romano, Governatore della Giudea tra il 68 e il 70
 Rufio Postumio Festo – console nel 439
 Rufio Postumio Festo – console nel 472
 Postumio Rufio Festo Avienio – politico e poeta romano
 Rufio Festo –  funzionario e storico romano del IV secolo
 Festo – diacono a Benevento, subì il martirio insieme a san Gennaro.

Aziende
 Festo – azienda tedesca di meccatronica